Gastrodia kuroshimensis — вид многолетних безлистных бесхлорофильных микогетеротрофных растений рода Пузатка из семейства Орхидные. Эндемик нескольких мелких островов Японии.

Распространение 
Япония (префектура Кагосима): острова Куросима (в честь которого дано видовое название), Акусэкидзима, Якусима (из группы островов Рюкю).

Описание 
Высота около 10 см (от 8 до 17). Растение бесхлорофильное микогетеротрофное, не цветет, самоопыление происходит путём клейстогамии. Так как оно не способно к фотосинтезу, то получает энергию от грибов, на которых паразитируют. Обитают в темных уголках типовой местности, куда не проникают насекомые-опылители.

Вид был впервые описан в 2016 году японским ботаником Кендзи Сюцугу (Kenji Suetsugu) из университета Кобе.

Примечания

Литература 
 Микоризный симбиоз. С.Э. Смит, Д.Дж. Рид. Пер. с 3-го англ. издания Е.Ю. Ворониной. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2012. 776 с. ISBN 978-5-87317-861-2

Ссылки 
 Plant discovered that neither photosynthesizes nor blooms. www.sciencedaily.com Date: October 14, 2016

Орхидные
Флора Азии
Эндемики Японии